Гётеборг (швед. Göteborg) — многозначный термин.

 Гётеборг — город на юго-западе Швеции в лене Вестра-Гёталанд.

 «Гётеборг» — шведский футбольный клуб из города Гётеборга.
 «Гётеборг» — женский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города.
 «Гётеборг» — серия шведских малых корветов.

См. также 
 Гётеборг-Бохус
 Гётеборг-Ландветтер